Giffin ist der Familienname folgender Personen:

 David Giffin (* 1973), australischer Rugbyspieler
 Emily Giffin (* 1972), US-amerikanische Schriftstellerin
 Gordon Giffin (* 1949), US-amerikanischer Diplomat
 Lee Giffin (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Merritt Giffin (1887–1911), US-amerikanischer Diskuswerfer

Siehe auch:
 Giffen
 Griffin